Lunik 9 kan syfta på:

Luna 9 – en sovjetisk rymdsond.
Lunik IX – ett distrikt i Košice, Slovakien, uteslutande bebott av romer.